Austria:
 Maria Laach am Jauerling – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Krems-Land

Inne:
 Maria Laach – opactwo

Zobacz też:
 Laach
 Maria